Balza ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge Balza, argentinischer Fechter
 Martín Balza (* 1934), argentinischer Offizier und Diplomat

Balza bezeichnet:
 den deutschen Namen der Gemeinde Balșa in Siebenbürgen in Rumänien

Siehe auch:
 Balsa